Джордан 191 е първият болид на Формула 1 конструиран от Джордан Гран При и участвал за сезон 1991.

В първия си сезон Джордан финишра на 5-а позиция с 13 точки в своя актив.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1
Британски автомобили